Die Irish League 1899/1900 war die zehnte Spielzeit der höchsten gesamtirischen Fußballliga. Belfast Celtic wurde zum ersten Mal Meister.

Modus 
Teilnehmer waren die besten fünf Mannschaften der Vorsaison, sowie Neuling Royal Scots FC. Das Team wurde nach sieben Spielen abkommandiert.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Northern Ireland - Final Tables pdf
 

1899/1900
Fußballsaison 1899/1900